Étayage est un nom commun qui peut désigner :

 Étayage (construction) ou Étaiement (construction),  l'action (ou son résultat) qui consiste à poser une telle pièce ou à installer des éléments de soutien ou de renfort qui s'y apparentent ;
 Étayage (psychanalyse) est un concept psychanalytique  qui désigne au départ chez l'enfant la relation des pulsions sexuelles aux pulsions d'autoconservation.